Скоарца има више значења:

 Скоарца (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Скоарца (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Општина Скоарца (Горж), општина у округу Горж у Румунији